Bergpreis steht im Motorsport für Rennveranstaltungen
 ADAC Sauerland-Bergpreis, 
 Großer Bergpreis von Österreich
 ADAC Herkules Bergpreis

Bergpreis (auch Großer Bergpreis) steht im Radsport für
 die Bergwertung bei Etappenrennen
 Tribüne Bergpreis der DDR